Název Stará Huť může označovat více míst: 
 Stará Huť – obec v okrese Příbram
 Stará Huť (Hýskov) - v roce 1961 sloučena s obcí Hýskov
 Stará Huť (Nemanice) – část obce Nemanice v okrese Domažlice
 Stará Huť (Petrovice II) – část obce Petrovice II v okrese Kutná Hora
 Stará Huť (Smrčná) – část obce Smrčná asi 8 km na SSZ od Jihlavy
 Stará Huť (okres Prachatice) – zaniklá osada u obce Ktiš
 Stará Huť (Blovice) – část města Blovice v okrese Plzeň-jih
 Stará Huť (vojenský újezd Boletice) (Althütten) – bývalá vesnice na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 Stará huť u Adamova – kulturní památka v okrese Blansko

Související články 
 Staré Hutě (rozcestník)

Externí odkazy